SMN steht für:
 Stoomvaart Maatschappij „Nederland“, niederländische Reederei
 Lemhi County Airport, IATA-Code des Flughafens von Lemhi County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Servicio Meteorológico Nacional (Argentinien), nationaler Wetterdienst Argentiniens
 Servicio Meteorológico Nacional (Mexiko), nationaler Wetterdienst Mexikos
 Servicio Militar Nacional, Wehrpflicht in Mexiko

 smn-Theorem, zentrales Resultat der Berechenbarkeitstheorie
 Bahnhof Firenze Santa Maria Novella (Firenze SMN)

smn steht für:
 Inarisamische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der samischen Sprachen

SMN